Estelle est un nom issu de l'occitan estèla, « étoile », qui peut désigner :

Prénom 
Estelle est un prénom féminin, qui a pour variantes Estel, Estela, Estele, Estella, Estellie, Estelline, Estrela, Estrella, Étoile et Stella.

Sainte chrétienne 
Estelle de Saintes (), martyre vierge et patronne des félibres, poètes occitans, fêtée le 11 mai.

Personnes portant ce prénom 
 Estelle (chanteuse), chanteuse britannique de R'n'B et de Hip Hop.
 Estella Blain, actrice, épouse de Gérard Blain.
 Estelle Castelli, dite simplement Estelle, chanteuse française.
 Estelle Denis, journaliste sportive et politique française de télévision, compagne de l'ancien sélectionneur national de l'équipe de France de football, Raymond Domenech.
 Estelle Getty, actrice américaine (1923-2008).
 Estelle Harris, actrice américaine (née en 1928).
 Estelle Lefébure, ex-épouse de David Hallyday (fils de Johnny Hallyday), top-modèle des années 1990.
 Estelle Mouzin, une enfant disparue depuis 2003, dont le meurtrier serait Michel Fourniret.
 Estelle Parsons, actrice américaine (née en 1927).
 Estelle Satabin, infirmière laïque missionnaire au Gabon (1949-1995).
 Estelle de Suède, princesse suédoise.
 Estelle Youssouffa (1978-), femme politique française.
 Estella Warren, actrice canadienne.

.

Personnages de fiction 
 Estelle (bande dessinée), de Raymond Maric et Jack Manini.

Nom de famille 
 Estelle, nom de famille d'un des quatre échevins qui introduisit la peste à Marseille en 1720.
 Jean-Baptiste Estelle, diplomate français.
Julie Estelle, actrice indonésienne.

Toponyme 

 Estelle, une census-designated place, au sud de Marrero, de la paroisse de Jefferson, en Louisiane, aux États-Unis.
 Rancho Estelle, un ranch américain situé dans le comté de Brewster, au Texas.

Informatique 

ESTELLE est un langage de spécification formelle, développé pour la description des systèmes informatiques distribués.

Lien externe

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom français

hu:Stella
pl:Stella (imię)
sk:Stela